Ziegelbrenner steht für:
 den Arbeiter einer Ziegelei
 Der Ziegelbrenner, von 1917 bis 1921 erschienene anarchistische Zeitschrift

Siehe auch: